Lyriel — немецкая группа, основанная в 2003 году и исполняющая музыку в стиле кельтский фолк-метал.

История 
Группа была образована осенью 2003 года в городе Гуммерсбах, Германия. Основатель группы, гитарист Oliver Thierjung, до этого игравший в группе Sorrowsend, решил создать свой собственный мелодичный проект с вокалисткой Jessica Thierjung. Два других музыканта Sorrowsend также присоединились к проекту: басист Sven Engelmann и ударник Daniel de Beer. Позже в группу пришли Martin Ahman (клавишные), Linda Laukamp (виолончель) и Joon Laukamp (скрипка). До 2008 года этот состав музыкантов оставался неизменным.

Летом 2004 года музыканты подписывают контракт с независимым лейблом Black Bards Entertainment.

17 января 2005 года выходит дебютный альбом Prisonworld. Одним из хитов альбома становится песня «Lind E-huil», исполненная на эльфийском языке синдарине, придуманном Дж. Р. Р. Толкином. Другой хит, «The Symmetry of Disfiguration», был написан под впечатлением от комикса ElfQuest Ричарда и Венди Пини.

Lyriel отправляются вместе с Elis и Visions of Atlantis в турне «Dark Clouds in a Perfect Sky» по Германии, Австрии и Бельгии. После этого вокалистка Джессика выступает в качестве приглашенного вокалиста у Xandria на альбоме India, исполнив песню «Like a Rose on the Grave of Love». Также Lyriel участвуют в «Фестивале кельтского рока» в замке Грейфенштайн, в Гессене. По итогам концерта группа выпускает концертный DVD Live Auf Burg Greifenstein.

В 2006 году группа принимает участие в Romantic Darkness Tour с Regicide и Xandria. 29 сентября 2006 года группа выпускает второй альбом Autumntales. Одним из хитов альбома становится баллада «My Favorite Dream», записанная при участии Sabine Dunser из Elis. Так же группа представила кавер-версию известной песни Hijo de la luna, исполненную в своем фирменном стиле. Сочетание струнных партий с воздушным вокалом Джессики были особо отмечены музыкальными критиками.

В сентябре 2008 года из группы уходит Daniel de Beer, и его место занимает Marcus Fidorra.

В 2009 году группа переходит на лондонский лейбл Femme Metal Records. К середине года они выпускают два первых ремастеризованных альбома на двойном CD The First Chapters.

29 апреля 2010 года Lyriel выпускают свой третий альбом Paranoid Circus, который собирает положительные отзывы критиков и фанатов по всему миру. В качестве гостя на альбоме выступает немецкий актёр разговорного жанра Simon Jager, записавший на вступлении и треке в середине альбома выдержки из рассказа Германа Гессе «Волк». По отзывам критиков, новый альбом поддерживает высокий музыкальный уровень, установленный двумя предыдущими.

1 января 2011 года группа заключает контракт с AFM Records и перезаписывает Paranoid Circus в новом оформлении.

В феврале 2012 года выходит четвертый альбом группы Leverage. Треки в новом для Lyriel жанре симфонического металла оказались не менее удачными, чем привычные фолковые мелодии. В качестве гостя на альбоме принимает участие Thomas Lindner, вокалист Schandmaul. Leverage собирает положительные отзывы в музыкальных изданиях Германии, Австрии и Великобритании. Вместе с этим критики заключают, что альбом сильно теряет в драйве и энергетике ближе к концу, чего ранее за группой не замечалось, и рекомендуют продолжать развитие в направлении более тяжелой музыки. Верные своим традициям, музыканты включили в альбом две песни на основе стихов Роберта Фроста («The Road Not Taken») и Шарлотты Бронте («Parting»).

Стиль 
Музыкальный репертуар группы разнообразен, от легких воздушных баллад и средневековых мелодий до метал-боевиков с элементами классической и кельтской фолк-музыки. Сочетание этих элементов придаёт музыке Lyriel свой особый стиль. Сами музыканты определяют свою музыку как «Тёмный романтичный кельтский рок». В ранних записях сильно ощущалось влияние средневекового фолка в духе Blackmore’s Night, но с четвертого альбома группа «утяжелила» звучание и стала больше склоняться к симфоническому металлу с элементами готики.

На концертах музыканты используют «живые» виолончель и скрипку, в отличие от большинства других групп жанра, которые исполняют струнные партии на клавишных.

Состав 
 Jessica Thierjung (вокал)
 Oliver Thierjung (гитара)
 Tim Sonnenstuhl (гитара)
 Linda Laukamp (виолончель)
 Joon Laukamp (скрипка)
 Marcus Fidorra (ударные)
 Steffen Feldmann (бас)

Бывшие участники:

 Daniel de Beer
 Sven Engelmann
 Martin Ahmann
 Johannes Anand
 Matthias Kirchler

Дискография 

Студийные альбомы:
 Prisonworld (2005)
 Autumntales (2006)
 Paranoid Circus (2010)
 Leverage (2012)
 Skin And Bones (2014)

Сборники:
 The First Chapters (2009)

Концертные DVD:
 Live aus Burg Greifenstein (2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница группы на Last.fm 
 Страница группы на MySpace

Симфоник-метал-группы Германии
Рок-группы с женским вокалом
Фолк-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Гуммерсбах